Pine Creek Township du comté d'Ogle dans l'Illinois.
 Pine Creek Township du comté d'Ozark dans le Missouri.
 Pine Creek Township du comté de Clinton en Pennsylvanie.
 Pine Creek Township du comté de Jefferson en Pennsylvanie.

Homonymie de townships